Скоропадський:
 Скоропадський Василь Ілліч (? — 1727) — генеральний бунчужний (1726–1727 рр.), березненський сотник (1697—1709 рр.), обозний Чернігівського полку (? — 1721), брат гетьмана Івана Скоропадського.
 Скоропадський Георгій Васильович (1873—1925) — громадський діяч та політик, член Державної думи від Чернігівської губернії. Учасник Білого руху, член Руської ради.
 Скоропадський Данило Павлович — політичний і громадський діяч, син Павла Скоропадського
 Скоропадський Іван Ілліч — Гетьман Лівобережної України 1708—1722
 Скоропадський Іван Михайлович (1727—1782) — генеральний осавул в 1762—1781 роках за урядування гетьмана Кирила Розумовського та в складі Другої Малоросійської колегії під час Глухівського періоду в історії України.
 Скоропадський Іван Михайлович (1805—1887) — український меценат, громадський та культурно-освітній діяч
 Скоропадський Михайло Васильович (1697 — 1758) — генеральний підскарбій Глухівського періоду в історії України, член Правління гетьманського уряду (1741—1750 рр.) та член Генеральної військової канцелярії за правління гетьмана Кирила Розумовського.
 Скоропадський Павло Ілліч (? — 1739) — український військовий діяч. Представник роду Скоропадських.
 Скоропадський Павло Петрович (1873 — 1945) — гетьман Української Держави 1918 року.
 Скоропадський Петро Іванович (1834—1885) — російський військовий діяч українського походження.
 Скоропадський Тимофій Павлович (1691 — бл. 1764) — бунчуковий товариш.

Жінки

Див. також 
 Скоропадські

Українські прізвища